Soinio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1973), joueur finlandais de football
Kaarlo Soinio (1888-1960), gymnaste et footballeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois